Нуева Круз има више значења:

 Нуева Круз (Ла Индепенденсија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Нуева Круз (Мескитик), насеље у савезној држави Халиско у Мексику